

Sigle 
 Retinoic Acid Receptor – recettore dell'acido retinoico
 Rock Against Racism – una campagna politica e musicale in risposta ad alcuni presunti commenti e comportamenti razzisti

Codici 
 RAR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rarotonga di Avarua (Isole Cook)
 RAR – codice vettore ICAO di Air Rarotonga
 rar – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua rarotongana

Informatica 
 RAR – formato di compressione dati